Santoyo steht für:

 Santoyo (Palencia), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Palencia

Santoyo ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Santoyo (* 1954), mexikanischer Fußballspieler